Janssens steht für:

 Janssens, ein Pseudonym von Erich von Götha (* 1924), britischer Comiczeichner
 Markenname des belgischen Autoherstellers Ateliers Janssens

Janssens ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Janssens van Nuyssen (um 1570–1632), niederländischer Maler
 Cas Janssens (* 1944), niederländischer Fußballspieler
 Emile Janssens (1919–2013), belgisch-kanadischer Landwirt und Pomologe
 Eva Janssens (* 1996), deutsche Badmintonspielerin 
 Francis Janssens (1843–1897), niederländischer Geistlicher, Erzbischof von New Orleans
 François Janssens (* 1945), belgischer Fußballspieler
 Franziskus Janssens (1881–1950), Generalabt des Zisterzienserordens
 Hillary Janssens (* 1994), kanadische Ruderin
 Jan Willem Janssens (1762–1838), Gouverneur der Kapkolonie und Generalgouverneur von Niederländisch-Indien
 Jean Janssens (?–?), belgischer Radrennfahrer 
 Jean Baptiste Janssens (1889–1964), belgischer Geistlicher und Kirchenrechtler, General der Societas Jesu
 Jimmy Janssens (* 1989), belgischer Radrennfahrer
 Jozef Janssens (1854–1930), belgischer Kirchen-, Historien- und Porträtmaler
 Koen Janssens (* 1963), belgischer Chemiker
 Marc Janssens (* 1968), belgischer Radrennfahrer
 Marcel Janssens (1931–1992), belgischer Radrennfahrer
 Mark Janssens (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Patrick Janssens (* 1956), belgischer Politiker
 Peter Janssens (1934–1998), deutscher Musiker und Komponist
 Robert Janssens (* 1939), belgischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Uwe Janssens (* 1960), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Janssen